Deze pagina bevat een lijst van Duitse ministers van Economie.

Rijksministers van Economie van de Nazi-Duitsland (1933–1945)

Bondsministers van Economie van de Bondsrepubliek Duitsland (1949–heden)

Zie ook
 Lijst van Duitse ministers van Binnenlandse Zaken
 Lijst van Duitse ministers van Buitenlandse Zaken
 Lijst van Duitse ministers van Financiën

Economie